El término Chkalova (Чкалова) puede referirse a:

Chkalova (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Chkalova (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya, krai de Krasnodar, en Rusia.
Chkalova (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk, krai de Krasnodar, en Rusia.